Dawid Kownacki est un footballeur polonais né le  à Gorzów Wielkopolski. Il évolue au poste d'attaquant au Fortuna Düsseldorf.

Biographie

En club 

Avec l'équipe du Lech Poznań, il joue 94 matchs en première division polonaise, inscrivant 21 buts. Il participe également à la Ligue des champions et à la Ligue Europa (huit matchs, deux buts).

En équipe nationale 

Avec les espoirs, il participe au championnat d'Europe espoirs en 2017. Lors de cette compétition, il joue deux matchs : contre la Suède, et l'Angleterre. Il s'illustre contre la Suède en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive.

Statistiques

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international polonais
Joueur du Lech Poznań
Joueur de l'UC Sampdoria
Joueur du Fortuna Düsseldorf
Naissance en mars 1997
Naissance dans la voïvodie de Lubusz